Die Bezeichnung DB-Baureihe 270 wurde für diese Lokomotivtypen verwendet:
 Wehrmachtslokomotive WR 200 B 14, bei der deutschen Bundesbahn als Baureihe 270 bezeichnet
 Wehrmachtslokomotive WR 220, bei der deutschen Bundesbahn ebenfalls als Baureihe 270 bezeichnet

270
Dieselmechanische Lokomotive
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)